Midas – legendarny władca Frygii w Azji Mniejszej
 Midas – miejscowość w Tunezji
 (1981) Midas (1973 EA) – planetoida z grupy Apollo
 MIDAS – amerykański satelitarny system wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi
 Midas SA – spółka akcyjna notowana na GPW, dawniej Narodowy Fundusz Inwestycyjny – NFI Midas
 Midas Interactive Entertainment – europejski wydawca gier video
 MIDAS – akronim nazwy hiszpańsko-brytyjskiego systemu obserwacji Księżyca